Бејлитон има више значења:
 Бејлитон (Алабама)
 Бејлитон (Тенеси)